Кре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кре, Марен (род. 1984) — немецкая дзюдоистка, призёрка чемпионатов мира, Европы и Европейских игр.
 Кре, Мартин (род. 1965) — немецкий футболист, бывший защитник.